

Astronomia
 Cratere Lyon – cratere meteoritico di Venere
 9381 Lyon – asteroide della fascia principale

Persone 
 Corneille de Lyon, pittore  montatore statunitense
 Lyon Gamer,  pseudonimo di Ettore Canu, youtuber e scrittore italiano
 Mary Frances Lyon, genetista britannica
 Frank A. Lyons, attore statunitense
 William A. Lyon, montatore statunitense

Sport
 Olympique Lyonnais – squadra di calcio

Altro
 Lyon – Nome francese della città di Lione (Francia) Lyon – città del Mississippi, Stati Uniti d'America
 Lyon – personaggio della serie animata Il Tulipano Nero''

Pagine correlate
Bowes-Lyon

Altri progetti